Naprágy (szlovákul Neporadza), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Neporác (szlovákul Neporadza), Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás
Kisneporác (szlovákul Malá Neporadza), Bercsény része, Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás